Засульська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Засульська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;
 Засульська волость — Роменського повіту  Полтавської губернії.